Fox, FOX''' ():

 Volkswagen Fox — городской автомобиль, производимый Volkswagen-Бразилия для местного рынка
 Fox — разведывательный беспилотный летательный аппарат
 FOX toolkit — кросс-платформенная библиотека инструментов с открытым исходным кодом для построения графического интерфейса пользователя.

Медиа 
 21st Century Fox — американский транснациональный медиахолдинг, в который входят:
 20st Century Fox — одна из шести крупнейших американских киностудий
 Fox Broadcasting Company — американская телевизионная сеть, в которую входят:
 Fox Kids
 Fox Life